Giovanna di Borbone (1312-1402), figlia di Luigi I di Borbone
Giovanna di Borbone (1338-1378), moglie di Carlo V di Francia
Giovanna di Borbone (1442-1483), figlia di Carlo I di Borbone
Giovanna di Borbone-Vendôme (1465-1511), figlia di Giovanni VIII di Borbone-Vendôme e moglie di Giovanni II di Borbone